Pergole ima više značenja:
 Pergole (Agriđento)
 Pergole (Groseto)